A La Liga 1950-51-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, huszadik kiírása. A bajnokságban 16 csapat vett részt, a győztes az Atlético de Madrid lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1